Хуа́н Гилье́рмо Куадра́до Бе́льо (; ) — колумбийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Хуан Куадрадо начал выступления в молодёжном составе клуба «Атлетико Ураба». Оттуда в 2007 году он перешёл в «Индепендьенте Медельин». В январе 2008 года Куадрадо начал тренировался с основным составом команды. Он дебютировал в составе команды 14 сентября 2008 года в матче с клубом «Бойака Чико», в котором забил гол. Хуан провёл в «Индепендьенте» два сезона, сыграв 30 игр и забив 2 гола. 2 июля 2009 года Куадрадо перешёл в итальянский клуб «Удинезе», подписав контракт на 5 лет. 1 ноября он дебютировал в составе «Удинезе» в матче Серии A с «Кьево». Всего в первом сезоне в клубе из Удине он провёл 11 игр. 23 июля 2012 года Куадрадо был арендован клубом «Фиорентина» до конца сезона 2012/13 с правом выкупа футболиста. 14 июня 2014 года «Фиорентина» выкупила у «Удинезе» вторую половину прав на футболиста. 2 февраля 2015 года перешёл в английский «Челси» за 26,8 млн фунтов. Контракт рассчитан на 4,5 года. Однако в составе «аристократов» колумбийцу закрепиться не удалось.

25 августа 2015 года Куадрадо перешёл в клуб «Ювентус», выступающий в итальянской Серии А, на правах аренды сроком на один сезон. 30 августа дебютировал в Серии А, выйдя на замену в матче 2-го тура против «Ромы» (1:2), провёл на поле 25 минут.

31 августа 2016 Куадрадо вернулся в клуб «Ювентус», на правах аренды сроком на три года.

22 мая 2017 года «Ювентус» объявил о выкупе трансфера Куадрадо. Сумма трансфера — 17 млн фунтов. Контракт рассчитан на три года.

Международная карьера 
В мае 2009 года Куадрадо впервые был вызван в состав сборной Колумбии на матчи с Аргентиной и Перу, но на поле не выходил. 3 сентября 2010 года Куадрадо дебютировал в составе национальной команды в игре с Венесуэлой, где забил гол, а его команда победила 2:0.

Достижения 
 «Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 2015
 Итого: 2 трофея

 «Ювентус»
 Чемпион Серии А (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Италии (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Италии: 2018, 2020
 Финалист Лиги чемпионов: 2016/2017

 Колумбия
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2) : 2016 , 2021
 Итого: 9 трофея

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 80 матчей / 8 голов; 46 побед, 17 ничьих, 17 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ювентус»